Hortènsia o Hydrangea, gènere de plantes amb flor de la família Hydrangeaceae 
 Hortènsia o Hydrangea macrophylla, espècie del gènere Hydrangea
 hortènsia de fulla gran, arbust de la família de les hidrangeàcies originari del Japó
 Hortènsia (oradora) (s. I aC), filla de Quint Hortensi Hortal
 Hortensia de nundinis, llei romana establerta pel dictador Quint Hortensi el 287 aC que habilitava determinats dies festius en els que se celebrava mercat
 Hortensia de plebiscitis, llei romana establerta pel dictador Quint Hortensi el 287 aC que ratificava l'obligació pel senat romà que havia establert la llei Horatia Valeria